

Alfabeti
Ear  – runa dell'alfabeto Fuþorc

Codici 
 EAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto MUNICIPAL, Kearney (Nebraska), Stati Uniti

Informatica 
EAR  – formato di file Enterprise ARchive